Валин Кейн (; ) — североирландская актриса.

Биография 
Училась в гимназии Сэйкрид Херт и школе танцев Эннмэри Морган. В возрасте 15 лет она входила в состав Национального молодежного театра, где играла главную роль в постановке «20 сигарет». В 18 лет переехала в Лондон, где стажировалась в центральной школе речи и драмы.

Актёрский дебют Валин состоялся в 2009 году. С 2013 года снимается в сериале «Крах». В 2015 году снялась в фильмах «Барахольщик» и «Виктор Франкенштейн». В 2016 году она сыграла Райли Коннорс в фильме «Экс-патриот» и Лиру Эрсо, жену создателя Звезды Смерти Галлена Эрсо, в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Фильмография

Примечания

Ссылки